Jorge Vázquez puede referirse a:

 Jorge Vázquez Rosas (19??-), político uruguayo - Prosecretario de Presidencia (durante 2005-);
 Jorge Vázquez Viaña (1939-d. 1967), guerrillero boliviano;
 Jorge Javier Vázquez (1970-), presentador de TV español.
 Jorge Vázquez (1943-2007), diplomático argentino.
 Jorge Vázquez, obispo católico de Quilmes.
 Jorge Vázquez (1971-), cantante de tango argentino oriundo de La Plata.